Condulmer – famiglia popolare di Venezia
 Gabriele Condulmer, noto come Papa Eugenio IV – 207º papa della Chiesa cattolica
 Francesco Condulmer – cardinale italiano
 Marco Condulmer – patriarca cattolico italiano
 Tommaso Condulmer – ammiraglio italiano